lobogó, szövetdarab, leggyakrabban téglalap vagy négyszög alakú, amely jellegzetes kialakítással és színekkel rendelkezik
 Lobogó, 1959-ban alapított folyóirat
 Lobogó, magyar instrumentális progresszív rock együttes (1980–1981)